Impero bezeichnet:
 Impero (Fluss), ein Fluss in Italien. Er mündet bei Imperia (Ligurien) ins Ligurische Meer.
 Impero (Rebsorte), eine Rebsorte
 Impero (Schiff), ein italienisches Schlachtschiff der Littorio-Klasse